Westside peut se référer à :

Toponymes

Westside, une ville du comté de Crawford, en Iowa.
 , une zone résidentielle du comté de Los Angeles.
 , une zone géographique urbaine du comté de Los Angeles.
  également appelée Westside, à Atlanta.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Fresno en Californie.
 , également appelé Westside, un quartier de Long Beach (Californie).
 Westside, à Santa Cruz (Californie).
 , un quartier de Baltimore dans l'État du Maryland.

Autres 
 Westside, complexe de loisirs et centre commercial en Suisse.

Homonymie de toponyme